Il singolare dell'ATP Volvo International 1994 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Andrij Medvedjev era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti contro Marc Rosset.

Boris Becker ha battuto in finale 6–3, 7–5 Rosset.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 

ATP Volvo International 1994
ATP Tour 1994